L'Autoservizi Irpini S.p.A. (in sigla A.IR.) è una azienda pubblica controllata dalla regione Campania e concessionaria del trasporto pubblico locale in ambito regionale per mezzo della società AIR Campania S.r.l. (partecipata al 100% da Autoservizi Irpini S.p.A.). L'azienda fa parte del consorzio UnicoCampania.

Storia 
Le origini della società A.IR. risalgono al novembre 2001, con la trasformazione in società per azioni della G.T.I. (Gestione Trasporti Irpini) e il conferimento a quest'ultima dei beni della G.R.T.I. (Gestione Regionale Trasporti Irpini). Nell'agosto 2017 ha incorporato la CTI-ATi SpA, che gestiva il trasporto della città di Avellino e nei comuni dell'hinterland; nel maggio 2018 il ramo d'azienda del trasporto pubblico locale è stato conferito alla neonata società controllata AIR Mobilità. A seguito della riorganizzazione del trasporto pubblico voluta dalla regione Campania, nel marzo 2021 si è avviato il processo di fusione tra AIR e EAV, che permetterà all'azienda irpina di diventare il principale gestore del trasporto pubblico regionale su gomma. Dal 1º settembre 2021 è concessionaria, in via emergenziale, in collaborazione con EAV, del trasporto pubblico locale nella città di Caserta e in parte della provincia di Caserta, a seguito dall'assorbimento di CLP.

Servizi 
La società A.IR. si occupa della realizzazione e gestione di reti e impianti funzionali all'esercizio del trasporto pubblico tramite autolinee, funicolari e altri veicoli; tramite la controllata AIR Mobilità fornisce servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano nella città di Avellino e di tipo provinciale tra 102 comuni della provincia di Avellino, garantendo inoltre collegamenti regionali con Napoli, Salerno, Fisciano, Benevento e Caserta, e collegamenti interregionali con Roma, Foggia e Campobasso. L'A.IR: è inoltre gestore della funicolare di Montevergine, che permette di raggiungere in 7 minuti l'omonimo santuario partendo dalla cittadina di Mercogliano.

Depositi e rimesse 
Il principale deposito A.IR. è ubicato ad Avellino in località Pianodardine. Altre sedi territoriali sono localizzate a Torrette di Mercogliano, Nusco, Flumeri e Benevento. Nei prossimi mesi entreranno in funzione le autostazioni di Avellino e Grottaminarda.

Parco veicoli 

La flotta A.IR. attualmente si compone della seguente categoria di mezzi:

 Renault NDDYL6 Master
 Iveco 370E.10.27 carr.Orlandi Poker III
 Iveco 370E.9.27 carr.Orlandi Poker III
 Tovarna Vozil Maribor B390/O
 Mercedes De Simon Millemiglia
 Mercedes O 510 Tourino
 Iveco 370E.12.35H carr.Orlandi Poker III
 Iveco 380.12.35 Euroclass
 Irisbus 389E.12.43 Euroclass New HD
 Irisbus 397E.12.43 Orlandi Domino 2001 HDH
 MAN Ayats Atlas 2 R33
 MAN R07 Lion's Coach
 Temsa Safari
 Neoplan P11 Starliner
 MAN R12 Lion's Regio
 MAN 18.400 HOCL Beulas Eurostar
 MAN 18.410 HOCL Beulas Cygnus
 Iveco Bus Crossway 12
 Irisbus Crossway 12
 Iveco Bus Crossway 10
 Irisbus 399E.12.35-L81A MyWay
 Irisbus SFR160 Arway 12
 Temsa Tourmalin TB3S2L
 Neoplan N4026/3 Regioliner
 MAN Ayats A24-12 Bravo I
 MAN Ayats A25-13 Bravo I
 Setra S 431 DT
 Volvo 8700 BLE
 MAN Lion's City TU
 Mercedes O 550 Integro New

Ad essi si aggiungono ulteriori autobus urbani e suburbani:
 Menarini Bus 250 Citymood 10
 BredaMenariniBus M 220 E2 NU
 Irisbus Citelis 12
 Irisbus Citelis 10
 Mercedes O 530 Citaro C2K
 Iveco Bus Urbanway 12 Hybrid
 Solaris Urbino 10
 Guleryuz Cobra GM290 LF
 Irisbus 203E.9.26 Europolis

Note

Collegamenti esterni 

Aziende di trasporto pubblico della Campania
Aziende della provincia di Avellino